Alfredo Trombetti (1866-1929) – docente e linguista italiano
 Gianfranco Trombetti (1942) – ex pilota automobilistico italiano
 Guido Trombetti (1949) – accademico e politico italiano
 Laura Trombetti, meglio conosciuta con il nome d'arte di Laura Betti (1927-2004) – attrice, regista, doppiatrice e cantante italiana
 Luisa Trombetti (1993) – nuotatrice italiana